Surprise steht für:

 Surprise (Magazin), Schweizer Straßenmagazin
 Surprise (Bootsklasse), Segelbootsklasse
 Surprise (Schiff), britische Fregatte
 Surprise, Typ der Spannung, siehe Suspense
 Surprise!, deutscher Kurzfilm von Veit Helmer (1995)
 Surprise (2015), niederländische Komödie von Mike van Diem (2015)
 HMS Surprise, Schiffe der Royal Navy
 Lac Surprise, ein See in Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Surprise (Arizona)
 Surprise (Indiana)
 Surprise (Kalifornien)
 Surprise (Nebraska)
 Surprise (New York)
 Surprise (Virginia)
 Surprise (Tennessee)

sonstige geographischen Objekte:
 Surprise-Gletscher (Denali-Nationalpark), Gletscher in Alaska
 Surprise River, Fluss in Tasmanien
 Surprise Spur, Felssporn im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Cape Surprise, Kap an der Duffek-Küste, Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Surprise Lake
 Surprize, britisches Schiff
 Surprise, Surprise (Lied der Musikgruppe The Rolling Stones), siehe The Rolling Stones, Now!#Seite 2